Тунисская Профессиональная лига 1 1991/1992 () — 37-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1991/92 на сайте rsssf.com 

1991/1992
Тунис
Тунис
1991 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992